Nakić ist der Familienname folgender Personen:

 Ivo Nakić (* 1966), kroatischer Basketballspieler
 Marijan Nakić (* 1952), kroatischer Schriftsteller
 Mario Nakić (* 2001), serbisch-kroatischer Basketballspieler
 Mihovil Nakić (Mihovil Nakić-Vojnović; * 1955), kroatischer Handballspieler